Mlomp peut désigner :
Mlomp, une localité du département d'Oussouye (Casamance, Sénégal) comprenant plusieurs villages :
Mlomp Djibetene
Mlomp Djicomol
Mlomp Etebemaye
Mlomp Haer
Mlomp Kadjifolong
Mlomp (Bignona), une localité du département de Bignona (Casamance, Sénégal)
le mlomp, une langue rare parlée en Basse Casamance

Homonymie de toponyme